Club Atlético Atenas es el nombre de varios clubes deportivos:
 Club Atlético Atenas (Montevideo), club de baloncesto uruguayo.
 Club Atlético Atenas (San Carlos), club de fútbol uruguayo.
 Club Atlético Atenas (Carmen de Patagones), club de baloncesto argentino de Carmen de Patagones.